Rohrmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Rohrmoser (1936–1994), österreichischer Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Alois Rohrmoser (1932–2005), österreichischer Skisport-Pionier, Gründer der Skifabrik Atomic
 André Rohrmoser (* 1985), deutscher Diskjockey und Musikproduzent; siehe Damon Paul
 Eugenie Scholl-Rohrmoser (1909–1989), deutsche Mundartdichterin
 Günter Rohrmoser (1927–2008), deutscher Sozialphilosoph
 Klaus Rohrmoser (* 1953), österreichischer Regisseur, Schauspieler und Schauspieldirektor
 Martina Rohrmoser (* 1978), österreichische Snowboarderin
Siehe auch:
 Rohrmoser Weiher
 Rohrmoos